Каратаусай () — село в Мартукском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр Карачаевского сельского округа. Код КАТО — 154645100.

Население 
В 1999 году население села составляло 586 человек (287 мужчин и 299 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 511 человек (256 мужчин и 255 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Мартукского района